Mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale 1953 bylo 22. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CONMEBOL. Vítězem se stala poprvé v historii Paraguayská fotbalová reprezentace.

Tabulka 

 Týmy  a  měly stejný počet bodů. O titulu rozhodl dodatečný rozhodující zápas.
 Týmy  a  se vzdaly účasti.

Zápasy

Dodatečný rozhodující zápas

Externí odkazy 
 Mistrovství Jižní Ameriky na RSSSF
 Mistrovství Jižní Ameriky na eurofotbal.cz

1953
Fotbal v roce 1953